Киллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киллен, Джон Тайрел — британский лингвист, микенолог.
 Киллен, Кайл — американский сценарист и продюсер телевидения.
 Киллен, Крис (род. 1981) — новозеландский футболист, нападающий.